John McKenzie (1925–2017) skót labdarúgó
 John McKenzie (1937–2018) kanadai jégkorongozó